Andrews kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert LeRoy Andrews
 Charles William Andrews (1866–1924), engelsk paleontolog
 Cecil Rollo Payton Andrews
 Ethan Allen Andrews, (1859–1956), amerikansk biolog
 Henry Charles Andrews
 Susyn M. Andrews

Robotskapade auktorsförkortningar